Lockroy steht für:

 Lockroy, eigentlich Joseph-Philippe Simon (1803–1891), französischer Librettist und Schauspieler
 Édouard Lockroy (1838–1913) französischer Journalist und Politiker

Lockroy bezeichnet: 

 Port Lockroy, Naturhafen der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis